Latkowa
 Latkowa (osada)
 Latkowa (osada leśna)